Municipio de Cedar puede referirse a:

Municipios de Estados Unidos

Arkansas 

 Municipio de Cedar (condado de Carroll, Arkansas)

Dakota del Norte 

 Municipio de Cedar (Dakota del Norte)

Dakota del Sur 

 Municipio de Cedar (condado de Hand, Dakota del Sur)

Illinois 

 Municipio de Cedar (condado de Knox, Illinois)

Iowa 

 Municipio de Cedar (condado de Benton, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Cherokee, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Lucas, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Black Hawk, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Floyd, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Calhoun, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Washington, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Monroe, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Mahaska, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Johnson, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Van Buren, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Pocahontas, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Mitchell, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Jefferson, Iowa)
 Municipio de Cedar (condado de Muscatine, Iowa)

Kansas 

 Municipio de Cedar (condado de Jackson, Kansas)
 Municipio de Cedar (condado de Wilson, Kansas)
 Municipio de Cedar (condado de Smith, Kansas)
 Municipio de Cedar (condado de Cowley, Kansas)

Míchigan 

 Municipio de Cedar (Míchigan)

Minnesota 

 Municipio de Cedar (condado de Martin, Minnesota)
 Municipio de Cedar (condado de Marshall, Minnesota)

Misuri 

 Municipio de Cedar (condado de Cedar, Misuri)
 Municipio de Cedar (condado de Callaway, Misuri)
 Municipio de Cedar (condado de Boone, Misuri)
 Municipio de Cedar (condado de Pettis, Misuri)

Nebraska

 Municipio de Cedar (condado de Buffalo, Nebraska)